Сульфурилхлорид (хлористый сульфурил) SOCl — хлорангидрид серной кислоты.

Свойства 
Бесцветная, резко пахнущая жидкость, хорошо растворимая в хлороформе и уксусной кислоте, в избытке воды растворяется с частично протекающим гидролизом. Дымит на воздухе, гидролизуется по реакции:

 
 

Гидролиз идёт слабо в холодной воде, в горячей воде протекает быстро.

При хранении желтеет, поскольку распадается на SO2 и зеленовато-жёлтый хлор.

Получение 
Получают взаимодействием SO2 с Cl2 в присутствии катализаторов (активированный уголь, камфора).

Применение 

Сульфурилхлорид используется как растворитель для ряда органических и неорганических соединений.

Применяют в синтезе органических веществ (с ним активно проходит хлорирование), вступает в реакции сульфохлорирования тиофенов через образование комплекса с ДМФА.

Пропусканием аммиака через раствор в петролейном эфире сульфурилхлорида и тионилхлорида получают хлорид α-сульфанура.

Примечания

Литература 
 

Соединения хлора
Хлорангидриды
Сульфурилгалогениды
серы